Аки́ Йерушала́им ( — «Здесь Иерусалим») — израильский журнал на сефардском языке (ладино).

На 2009 год «Аки Йерушалаим», вместе с газетой «Шалом», выходящей в Турции, были крупнейшими периодическими изданиями на сефардском языке. Цель журнала — обеспечить сохранение и распространение языка и сефардской культуры. Издаётся ассоциацией сефардов и , регулирующей этот язык.

Главный редактор — Моше Шауль. Все выпуски журнала полностью представлены на официальном веб-сайте.

Журнал уже отметил своё 25-летие и выпустил более 75 номеров.

См. также 
 Шалом (газета)

Ссылки

Примечания 

Журналы Израиля
Печатные издания, возникшие в 1979 году
Журналы на сефардском языке
Еврейские журналы